НХЛ в сезоне 1995-1996 — стал 79-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Колорадо Эвеланш».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций

Филадельфия  – Тампа Бэй     4:2 (7:3; 1:2от;  4:5от; 4:1; 4:1; 6:1)
Питтсбург – Вашингтон   4:2 (4:6; 3:5; 4:1; 3:2от; 4:1; 3:2)
Флорида – Бостон     4:1 (6:3; 6:2; 4:2; 2:6; 4:3)
Нью-Йорк Рейнджерс  – Монреаль   4:2 (2:3от; 3:5; 2:1; 4:3; 3:2; 5:3)
Детройт – Виннипег   4:2 (4:1; 4:0; 1:4; 6:1; 1:3; 4:1)
Колорадо – Ванкувер  4:2 (5:2; 4:5; 4:0; 3:4; 5:4от; 3:2)
Калгари – Чикаго  0:4 (1:4; 0:3; 5:7; 1:2)
Торонто  – Сент Луис   2:4 (1:3; 5:4от; 2:3от; 1:5; 5:4от; 1:2)

1/2 конференций
Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс   4:1 (4:1; 3:6; 3:2; 4:1; 7:3)
Филадельфия – Флорида    2:4 (0:2; 3:2; 3:1; 3:4от; 1:2от; 1:4)
Детройт  – Сент Луис  4:3 (3:2; 8:3; 4:5от; 0:1; 2:3; 4:2; 1:0от)
Колорадо – Чикаго    4:2 (2:3от; 5:1; 3:4от; 3:2от; 4:1; 4:3от)

Финалы конференций
Питтсбург – Флорида  3:4 (1:5; 3:2; 2:5; 2:1; 3:0; 3:4; 1:3)
Детройт  – Колорадо    2:4 (2:3; 0:3; 6:4; 2:4; 5:2; 1:4)

Финал.  Флорида  – Колорадо   0:4 (1:3; 1:8; 2:3; 0:1от)

См. также 
 Драфт НХЛ 1995
 Матч всех звёзд НХЛ 1996
 1995 год в спорте
 1996 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1995 год в хоккее
1996 год в хоккее